Keniaanse hockeyploeg (mannen)
 Keniaanse hockeyploeg (vrouwen)